АЕГОН Класик 2010 е 28-ото издание на АЕГОН Класик. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Бирмингам, Великобритания от 7 до 13 юни. Магдалена Рибарикова защитаваше титлата си, но отпадна на осминафинал от Сесил Каратанчева. На Ли отново, както и през предходната година, достигна до финала и този път успя да го спечели след победа със 7 – 5, 6 – 1 над поставената под номер 2 Мария Шарапова. На двойки победителките от АЕГОН Класик 2009 Кара Блек и Лизел Хубер сформираха нови двойки, с които отново се класираха за финалния мач. Трофеят стана притежание на Блек и новата ѝ партньорка Лиса Реймънд.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Бетани Матек (шампионки)
  Кара Блек /  Лиса Реймънд (финал)
  Су-Вей Хсие /  Алла Кудрявцева (четвъртфинал)
  Чия-Джун Чуан /  Олга Говорцова (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Бирмингам Класик